P84 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 84, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament